Bellwood ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bellwood (Alabama), im Geneva County
 Bellwood (Florida), im Brevard County
 Bellwood (Georgia), im Fulton County
 Bellwood (Illinois), im Cook County
 Bellwood (Kentucky), im Nelson County
 Bellwood (Louisiana), im Natchitoches Parish
 Bellwood (Nebraska), im Butler County
 Bellwood (New York), im Lewis County
 Bellwood (North Carolina), im Iredell County
 Bellwood (Pennsylvania), im Blair County
 Bellwood (Tennessee), im Wilson County
 Bellwood (Virginia), im Chesterfield County
 Bellwood (West Virginia), im Fayette County
 Bellwood (Wisconsin), im Douglas County
 Bellwood Manor, im Chesterfield County, Virginia
 Bellwood Meadows, Stadtteil von Virginia Beach, Virginia
 Bellwood Plantation, im Montgomery County, Alabama
 Bellwood Terrace, im Chesterfield County, Virginia

Personen:
 Pamela Bellwood (* 1951 als Pamela King), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Bellwood Lake, See im Butler County, Nebraska

im NRHP gelistete Objekte:
 Bellwood (Richmond), in Richmond, Virginia, ID-Nr. 78003013
 Bellwood Archeological Site, in Bellwood, Nebraska, ID-Nr. 74001102
 Bellwood Furnace, in Bumpus Mills, Tennessee, ID-Nr. 88000382

Siehe auch:
 Bellwood Estates
 Bellewood
 Belwood